Провінція Луго у Галісії на північному заході Іспанії адміністративно поділяється на 67 муніципалітетів ():

Примітки